Lichterfelder FC Berlin (celým názvem: Lichterfelder Fußball Club Berlin) byl německý fotbalový klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Steglitz-Zehlendorf. Založen byl v roce 1892 jako FV Brandenburg 1892. Svůj poslední název obdržel v roce 2004. Zanikl v roce 2013 po fúzi s BFC Viktoria 1889 do nově založeného klubu FC Viktoria 1889 Berlin. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lichterfelde s kapacitou 4 300 diváků.

Historické názvy

Historické názvy FV Brandenburg 1892 

 1892 – FV Brandenburg 1892 (Fussballverein Brandenburg 1892)
 1919 – fúze s Berliner SC 09 Brandenburg ⇒ SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
 1921 – fúze s Berliner BC 03 ⇒ BBC-Brandenburg Berlin (Berliner Ballspielclub-Brandenburg Berlin)
 1929 – SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
 1933 – fúze s FC Eintracht Lankwitz ⇒ název nezměněn
 1945 – SG Steglitz-Friedenau (Sportgemeinschaft Steglitz-Friedenau)
 1950 – SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
 1971 – fúze s FC Lichterfelde ⇒ zánik

Historické názvy FC Lichterfelde 

 1912 – FC Lichterfelde (Fußball Club Lichterfelde)
 1945 – SG Lichterfeld (Sportgemeinschaft Lichterfeld)
 1950 – FC Lichterfelde (Fußball Club Lichterfelde)
 1971 – fúze s SV Brandenburg Berlin ⇒ zánik

Historické názvy po sloučení 

 1971 – FV Brandenburg-Lichterfelde (Fußball-Vereinigung Brandenburg-Lichterfelde)
 1988 – fúze s Lichterfelder Sport-Union (založen v roce 1951) ⇒ VfB Lichterfelde 1892 (Verein für Bewegungsspiele Lichterfelde 1892)
 2004 – Lichterfelder FC Berlin (Lichterfelder Fußball Club Berlin)
 2013 – fúze s BFC Viktoria 1889 ⇒ FC Viktoria 1889 Berlin
 2013 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách

Lichterfelder Sport-Union (1965–1988) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1962: VBB 1. Klasse
 1962–1965: Amateurliga Berlin
 1965–1967: Fußball-Regionalliga Berlin
 1967–1968: Amateurliga Berlin
 1968–1976: A-Klasse Berlin
 1976–1978: Amateurliga Berlin
 1978–1988: Fußball-Oberliga Berlin

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FV Brandenburg-Lichterfelde (1972–1988) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1972–1974: A-Klasse Berlin
 1974–1978: Amateurliga Berlin
 1978–1980: Fußball-Oberliga Berlin
 1980–1982: Landesliga Berlin
 1982–1984: A-Klasse Berlin
 1984–1986: Landesliga Berlin
 1986–1987: Fußball-Oberliga Berlin
 1987–1988: Landesliga Berlin

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

VfB Lichterfelde 1892 / Lichterfelder FC Berlin (1988–2013) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1989: Landesliga Berlin
 1989–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–2004: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2004–2006: Berlin-Liga
 2006–2013: Fußball-Oberliga Nordost Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 6. května 2013 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Zaniklé sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1892
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013